Борде́ль, грубое барда́к:

 Бордель — публичный дом.
 Бордель, бардак (в переносном смысле) — царящий беспорядок, хаос. Происходит от первого значения.

В культуре 
 «Бордель» — датский порнографический фильм 1972 года режиссёра Оле Эге.
 «Бордель» — греческий фильм 1985 года режиссёра Никоса Кундуроса с Мариной Влади в главной роли.
 «Бордель» — второе название фильма «Маккейб и миссис Миллер» — вестерна Роберта Олтмена 1971 года.

Фамилия

Бордель 
 Бордель, Роман (1928—2008) — испанский шахматист.

Бардак 
 Бардак, Вера Васильевна (род. 1992) — российская гребчиха-каноистка.
 Бардак, Эмма (1862—1934) — французская певица.

См. также 
 Бордель фон Борделиус
 Притон